Miejscowości w Polsce:
 Przeździecko-Drogoszewo
 Przeździecko-Dworaki
 Przeździecko-Grzymki
 Przeździecko-Jachy
 Przeździecko-Lenarty
 Przeździecko-Mroczki